Губернаторский дом:

 Губернаторский дом (Баку)
 Губернаторский дом (Выборг)
 Губернаторский дом (Пенза)
 Губернаторский дом (Симбирск)
 Губернаторский дом (Ярославль)

См. также 
 Дом губернатора